Selecta MMF – polski DJ i producent muzyczny
 mmf – angielski skrót oznaczający siłę magnetomotoryczną
 MMF – lek immunosupresyjny mykofenolan mofetylu
 MMF – światłowód wielomodowy (Multi Mode Fiber)